Кандид () може да се отнася за:

 Тиберий Юлий Кандид Марий Целс, суфектконсул 86 г., консул 105 г.
 Тиберий Юлий Кандид Капитон, суфектконсул 122 г.
 Тиберий Клавдий Кандид, суфектконсул 195 или 196 г.
 Кандид, мъченик 3 век
 Кандид, историк 5 век
 Брун Кандид от Фулда (770/780–845), монах, художник и писател
 Петер Кандид (1548–1628), фламандски худужник в Мюнхен
 Кандид или оптимизмът (Candide ou l'optimisme), сатира от Волтер, изл. анонимно 1759 г.
 Кандид, оперета от Ленард Бърнстейн, 1956 г.